Сезон 1983/1984 стал для «Ювентуса» 82-м в чемпионате Италии. Перед началом сезона команду покинули ее ветераны: голкипер Дино Дзофф и нападающий Роберто Беттега. Первый в возрасте 41 года завершил карьеру, но остался в структуре клуба в качестве тренера вратарей. Второй – перешел в канадский клуб «Торонто Близзард». На замену Дзоффу «Ювентус» приобрел голкипера «Авеллино» Стефано Таккони.  

В сезоне 1983/84 «Ювентус» в 21-й раз в своей истории стал чемпионом Италии. Команда оформила «скудетто» за тур конца первенства Серии А, сыграв вничью 1:1 с «Авеллино». Полузащитник клуба Мишель Платини с 20-ю голами стал лучшим бомбардиром чемпионата. 

16 мая 1984 года, обыграв в финальном поединке на стадионе «Санкт-Якоб Парк» «Порту» со счетом 2:1, «Ювентус» завоевал свой единственный «Кубок обладателей кубков».

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Ушли из клуба

Лето

Зима

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

Групповой этап

1/8 финала

Кубок кубков

1-й раунд

2-й раунд

1/4 финала

1/2 финала

финал

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Литература

Примечания